

Сентер-Пойнт — місто, штат Алабама
 Сентер-Пойнт — місто, штат Індіана
 Сентер-Пойнт — місто, штат Айова
 Сентер-Пойнт — переписна місцевість, штат Луїзіана
 Сентр-Пойнт — невключена територія в штаті Західна Вірджинія
 Сентр-Пойнт — невключена територія в штаті Техас